Barwood ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barwood (Pennsylvania), im York County
 Barwood (Texas), im Harris County

Barwood ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Barwood (* 1992), neuseeländischer Skirennfahrer 
 Hal Barwood (* 1940), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur, Filmproduzent, Spieleentwickler und Schriftsteller